Бараниківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Бараниківська сільська рада — Луганська область, Біловодський район
 Бараниківська сільська рада — Луганська область, Кремінський район

Див.також 
 Баранинська сільська рада
 Баранівська міська рада
 Баранівська сільська рада